Lista das 331 comunas do departamento francês de Landes.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Marsan, criado em 2002.

|}

Landes